Юрий Петрович Орлов (14 октября 1945, Умань, Черкасская область, Украинская ССР — 23 мая 2020, Золотоноша, Черкасская область, Украина) — советский и украинский актёр театра и кино, Заслуженный артист Эстонской ССР (1978).

Биография 
Окончил ГИТИС им. Луначарского.

C 1973 года — актёр Государственного русского драматического театра Эстонской ССР.

В 1979 году, в возрасте 33 лет, у артиста было выявлено психическое расстройство (шизофрения), и он был помещён в интернат. С начала 1990-х жил в психоневрологическом интернате в городе Золотоноша на Украине.

В 2004 году появился в документальном фильме из цикла «Острова» на телеканале Культура, посвящённом его коллеге и бывшей возлюбленной, актрисе Валентине Талызиной. В фильме Талызина навещает Орлова в интернате.

27 ноября 2013 года принял участие в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, где встретился со своим сыном, внуком и бывшими коллегами по кино.

Умер 23 мая 2020 года в золотоношском психоневрологическом интернате, похоронен рядом с интернатом.

Семья 
Был женат, супруга  (1946−2003) — советская актриса. Сын Денис, внук Георгий.

Награды 
  — Премия Театрального союза Эстонской ССР за роль Роберта Джордана в постановке по роману Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» (Государственный русский драматический театр Эстонской ССР).
  — Заслуженный артист Эстонской ССР.

Фильмография 
  — Непоседы — эпизод
  — Белорусский вокзал — Володя Матвеев
  — Город первой любви (киноальманах) — Семён
 ,  — Тени исчезают в полдень — Андрей Лукин
  — Иванов катер — Сергей Павлович Прасолов
  — Контрабанда — Лыткин, контрабандист
  — Следую своим курсом — Алексей Гонтарев, капитан эсминца «Дерзкий»
  — Иван и Коломбина
 1976 - Возвращение - врач
1977 - Гарантирую жизнь - Афанасьев, полковник
 — Рождённая революцией (Последняя встреча)
  — Три весёлые смены
  — Где ты был, Одиссей? — сотрудник гестапо
  — Забудьте слово «смерть» — эпизод

Примечания 

Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Смела
Персоналии:Золотоноша

Заслуженные артисты Эстонской ССР